Le elezioni politiche in Italia del 2018 nelle circoscrizioni della Camera dei deputati videro i seguenti risultati (i dati indicati sono attinti dalle relazioni approvate dalla Giunta delle elezioni sulla base delle verifiche condotte sui verbali delle sezioni elettorali e, pertanto, sono discordi sia dai risultati proclamati dalla Corte suprema di cassazione, sia dai risultati pubblicati dal sito istituzionale del ministero dell'interno).

Risultati

Circoscrizione Piemonte 1

Circoscrizione Piemonte 2

Circoscrizione Lombardia 1

Circoscrizione Lombardia 2

Circoscrizione Lombardia 3

Circoscrizione Lombardia 4

Circoscrizione Trentino-Alto Adige

Circoscrizione Veneto 1

Circoscrizione Veneto 2

Circoscrizione Friuli-Venezia Giulia

Circoscrizione Liguria

Circoscrizione Emilia-Romagna

Circoscrizione Toscana

Circoscrizione Umbria

Circoscrizione Marche

Circoscrizione Lazio 1

Circoscrizione Lazio 2

Circoscrizione Abruzzo

Circoscrizione Molise

Circoscrizione Campania 1

Circoscrizione Campania 2

Circoscrizione Puglia

Circoscrizione Basilicata

Circoscrizione Calabria

Circoscrizione Sicilia 1

Circoscrizione Sicilia 2

Circoscrizione Sardegna

Circoscrizione Valle d'Aosta

Circoscrizione Estero

Voci correlate
Camera dei deputati (Italia)
Elezioni politiche in Italia del 2018
Elezioni politiche in Italia del 2018 per collegio plurinominale (Camera dei deputati)
Elezioni politiche in Italia del 2018 per collegio uninominale (Camera dei deputati)
Elezioni politiche in Italia del 2018 per circoscrizione (Senato della Repubblica)
Elezioni politiche in Italia del 2018 per collegio plurinominale (Senato della Repubblica)
Elezioni politiche in Italia del 2018 per collegio uninominale (Senato della Repubblica)

Collegamenti esterni

Elezioni politiche in Italia del 2018
2018